Malaysian Open, Kuala Lumpur 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Malaysian Open, Kuala Lumpur rozgrywany w dniach 24–30 września 2012 roku w Kuala Lumpur na kortach twardych w hali o puli nagród 850 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Malezji